Espíritu Santo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Espíritu Santo (strömfåra),

Mexiko 

 El Espíritu, Michoacán, ort, Zamora, 
 Espíritu Santo, Chiapas, ort, Las Margaritas,

Vanuatu 
 Espiritu Santo, Vanuatu (spanska: Espíritu Santo)

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar